Argalista är ett släkte av snäckor. Argalista ingår i familjen turbinsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Turbinsnäckor
Argalista